Чемпионат Европы по фигурному катанию 2014 года проходил в Будапеште c 15 по 19 января 2014 года в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Место проведения 
Чемпионат проходил в январе 2014 года в Будапеште (Венгрия) на спортивной арене Сима Спорт Центр. Столица Венгрии неоднократно (семь раз) принимала европейское первенство по фигурному катанию, впервые здесь прошёл пятый чемпионат Европы в 1895 году. В последний раз прошёл чемпионат Европы в 2004 году.

Участники 
В чемпионате участвуют фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2013 года. Аналогичный чемпионат для неевропейских фигуристов — Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию.

По итогам чемпионата Европы 2013, каждая страна имеет право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляют заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны достичь минимальной технической оценки элементов на международном соревновании до чемпионата Европы.

Более одного участника могут представить следующие национальные федерации:

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
2014 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Европа
Январь 2014 года
Спорт в Венгрии в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Фигурное катание
Чемпионаты Европы в Венгрии